Охотино — название населённых пунктов в России:

 Охотино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Охотино — деревня в Воронском сельском поселении Судиславского района Костромской области.
 Охотино — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области.
 Охотино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Охотино — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Охотино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Охотино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Охотино — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Охотино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Охотино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Охотино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Охотино — село в Мышкинском районе Ярославской области.
 Охотино — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Охотино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.